Нормування у будівництві
 Нормування праці
 Нормування небезпек
 Нормування (хемометрика)
 Нормування (алгебра) — функція, яка вимірює «розмір» елементів поля або області цілісності
 Нормування хвильової функції — математична операція множення власної функції на таке число, щоб інтеграл квадрата її модуля по всьому конфігураційному просторі (по всіх координатах, включно зі спіновими) дорівнював одиниці